В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Андреа Леанд і Андреа Темашварі виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гана Мандлікова 6-1, 6-3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гана Мандлікова (фінал)
 Міма Яушовец /  Енн Кійомура (півфінал)

 Крістіан Жоліссен /  Гелена Сукова (1-ше коло)
 Кетлін Горват /  Вірджинія Рузічі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open